Bumbry ist der Familienname folgender Personen:

 Al Bumbry (* 1947), US-amerikanischer Baseball-Spieler
 Grace Bumbry (* 1937), US-amerikanische Sängerin (Sopran und Mezzosopran)